1996 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девяно́сто шесть — может означать:

 1996 — натуральное число между 1995 и 1997.
 1996 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1996 — группа звёзд в созвездии Телец.

В литературе 
 1996 год в литературе

В искусстве 
 1996 год в кино
 1996 год в театре

В музыке 
 1996 год в музыке

В науке 
 1996 год в науке